Толи́ма () — один из 32 департаментов Колумбии. Располагается в центрально-западной части страны, в долине реки Магдалены. Граничит с департаментом Кальдас на востоке и севере, на востоке — с департаментом Кундинамарка, на юге — с департаментом Уила и на западе — с департаментами Каука, Валье-дель-Каука, Киндио и Рисаральда. Административный центр — город Ибаге.

Административное деление 
Департамент Толима состоит из 6 провинций, которые делятся на 47 муниципалитетов:

Провинции

Муниципалитеты

Примечания

Ссылки 
 
 Русская страница о департаменте Толима

Департаменты Колумбии